Каннада () — двадцать восьмой блок стандарта Юникод. Содержит символы письменности каннада для записи языков каннада и тулу.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | КаннадаОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C8x
| title="U+0C80: KANNADA SIGN SPACING CANDRABINDU" | ಀ
| title="U+0C81: KANNADA SIGN CANDRABINDU" | ಁ
| title="U+0C82: KANNADA SIGN ANUSVARA" | ಂ
| title="U+0C83: KANNADA SIGN VISARGA" | ಃ
| title="U+0C84: KANNADA SIGN SIDDHAM" | ಄
| title="U+0C85: KANNADA LETTER A" | ಅ
| title="U+0C86: KANNADA LETTER AA" | ಆ
| title="U+0C87: KANNADA LETTER I" | ಇ
| title="U+0C88: KANNADA LETTER II" | ಈ
| title="U+0C89: KANNADA LETTER U" | ಉ
| title="U+0C8A: KANNADA LETTER UU" | ಊ
| title="U+0C8B: KANNADA LETTER VOCALIC R" | ಋ
| title="U+0C8C: KANNADA LETTER VOCALIC L" | ಌ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C8E: KANNADA LETTER E" | ಎ
| title="U+0C8F: KANNADA LETTER EE" | ಏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C9x
| title="U+0C90: KANNADA LETTER AI" | ಐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C92: KANNADA LETTER O" | ಒ
| title="U+0C93: KANNADA LETTER OO" | ಓ
| title="U+0C94: KANNADA LETTER AU" | ಔ
| title="U+0C95: KANNADA LETTER KA" | ಕ
| title="U+0C96: KANNADA LETTER KHA" | ಖ
| title="U+0C97: KANNADA LETTER GA" | ಗ
| title="U+0C98: KANNADA LETTER GHA" | ಘ
| title="U+0C99: KANNADA LETTER NGA" | ಙ
| title="U+0C9A: KANNADA LETTER CA" | ಚ
| title="U+0C9B: KANNADA LETTER CHA" | ಛ
| title="U+0C9C: KANNADA LETTER JA" | ಜ
| title="U+0C9D: KANNADA LETTER JHA" | ಝ
| title="U+0C9E: KANNADA LETTER NYA" | ಞ
| title="U+0C9F: KANNADA LETTER TTA" | ಟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0CAx
| title="U+0CA0: KANNADA LETTER TTHA" | ಠ
| title="U+0CA1: KANNADA LETTER DDA" | ಡ
| title="U+0CA2: KANNADA LETTER DDHA" | ಢ
| title="U+0CA3: KANNADA LETTER NNA" | ಣ
| title="U+0CA4: KANNADA LETTER TA" | ತ
| title="U+0CA5: KANNADA LETTER THA" | ಥ
| title="U+0CA6: KANNADA LETTER DA" | ದ
| title="U+0CA7: KANNADA LETTER DHA" | ಧ
| title="U+0CA8: KANNADA LETTER NA" | ನ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CAA: KANNADA LETTER PA" | ಪ
| title="U+0CAB: KANNADA LETTER PHA" | ಫ
| title="U+0CAC: KANNADA LETTER BA" | ಬ
| title="U+0CAD: KANNADA LETTER BHA" | ಭ
| title="U+0CAE: KANNADA LETTER MA" | ಮ
| title="U+0CAF: KANNADA LETTER YA" | ಯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0CBx
| title="U+0CB0: KANNADA LETTER RA" | ರ
| title="U+0CB1: KANNADA LETTER RRA" | ಱ
| title="U+0CB2: KANNADA LETTER LA" | ಲ
| title="U+0CB3: KANNADA LETTER LLA" | ಳ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CB5: KANNADA LETTER VA" | ವ
| title="U+0CB6: KANNADA LETTER SHA" | ಶ
| title="U+0CB7: KANNADA LETTER SSA" | ಷ
| title="U+0CB8: KANNADA LETTER SA" | ಸ
| title="U+0CB9: KANNADA LETTER HA" | ಹ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CBC: KANNADA SIGN NUKTA" | ಼
| title="U+0CBD: KANNADA SIGN AVAGRAHA" | ಽ
| title="U+0CBE: KANNADA VOWEL SIGN AA" | ಾ
| title="U+0CBF: KANNADA VOWEL SIGN I" | ಿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0CCx
| title="U+0CC0: KANNADA VOWEL SIGN II" | ೀ
| title="U+0CC1: KANNADA VOWEL SIGN U" | ು
| title="U+0CC2: KANNADA VOWEL SIGN UU" | ೂ
| title="U+0CC3: KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC R" | ೃ
| title="U+0CC4: KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC RR" | ೄ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CC6: KANNADA VOWEL SIGN E" | ೆ
| title="U+0CC7: KANNADA VOWEL SIGN EE" | ೇ
| title="U+0CC8: KANNADA VOWEL SIGN AI" | ೈ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CCA: KANNADA VOWEL SIGN O" | ೊ
| title="U+0CCB: KANNADA VOWEL SIGN OO" | ೋ
| title="U+0CCC: KANNADA VOWEL SIGN AU" | ೌ
| title="U+0CCD: KANNADA SIGN VIRAMA" | ್
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0CDx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CD5: KANNADA LENGTH MARK" | ೕ
| title="U+0CD6: KANNADA AI LENGTH MARK" | ೖ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CDD: KANNADA LETTER NAKAARA POLLU" | ೝ
| title="U+0CDE: KANNADA LETTER FA (alias KANNADA LETTER LLLA)" | ೞ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0CEx
| title="U+0CE0: KANNADA LETTER VOCALIC RR" | ೠ
| title="U+0CE1: KANNADA LETTER VOCALIC LL" | ೡ
| title="U+0CE2: KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC L" | ೢ
| title="U+0CE3: KANNADA VOWEL SIGN VOCALIC LL" | ೣ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CE6: KANNADA DIGIT ZERO" | ೦
| title="U+0CE7: KANNADA DIGIT ONE" | ೧
| title="U+0CE8: KANNADA DIGIT TWO" | ೨
| title="U+0CE9: KANNADA DIGIT THREE" | ೩
| title="U+0CEA: KANNADA DIGIT FOUR" | ೪
| title="U+0CEB: KANNADA DIGIT FIVE" | ೫
| title="U+0CEC: KANNADA DIGIT SIX" | ೬
| title="U+0CED: KANNADA DIGIT SEVEN" | ೭
| title="U+0CEE: KANNADA DIGIT EIGHT" | ೮
| title="U+0CEF: KANNADA DIGIT NINE" | ೯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0CFx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0CF1: KANNADA SIGN JIHVAMULIYA" | ೱ
| title="U+0CF2: KANNADA SIGN UPADHMANIYA" | ೲ
| title="U+0CF3: KANNADA SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE RIGHT" | ೳ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания